Batie kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Batié (provinshuvudstad i Burkina Faso), Sud-Ouest, Province du Noumbièl,

Etiopien 

 Batī, ort, Amhara, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar